Губерти — фамилия.

 Губерти — дворянский род.

Известные носители:
 Губерти, Николай Васильевич (1818—1896) — русский библиограф и библиофил.
 Губерти, Стефано (род. 1984) — итальянский футболист, полузащитник.
 Губерти, Яков Яковлевич (1786—1835) — подполковник, герой кампании 1806—1807 годов в Восточной Пруссии.